Вей (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Лавор-Кокань. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81310.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 31 км восточнее Тулузы, в 45 км к юго-западу от Альби.

На севере коммуны расположено озеро Мессаль ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 108 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 73 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 49 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 67,1 %, в 1999 году было 65,6 %). Из 49 активных работали 44 человека (23 мужчины и 21 женщина), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 24 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн